Die Weltmeisterschaft im 9-Ball 2006 war die siebzehnte Auflage dieses Turniers und fand zwischen dem 4. und 12. November 2006 im Philippine International Convention Center in Pasay City (Philippinen) statt. Die jährlich stattfindende Weltmeisterschaft wird von der WPA (World Pool-Billiard Association) veranstaltet. Weltmeister wurde Lokalmatador Ronato Alcano durch einen 17:11-Sieg im Finale gegen Ralf Souquet aus Deutschland.

Modus 
Insgesamt nahmen 128 Spieler aus 42 Nationen an dem Turnier teil. 

Gespielt wurde mit Wechselbreak. Das bedeutet, dass abwechselnd angestoßen wird, unabhängig davon, wer das vorhergehende Rack gewonnen hat.

In der Vorrunde wurde die Anzahl der Spieler von 128 auf 64 reduziert. Gespielt wurde zunächst in 32 Gruppen mit je vier Spielern. 

In der Finalrunde wurde dann im K.-o.-System gespielt, also jede Niederlage führte zum Ausscheiden aus dem Turnier.

Vorrunde 
Die Vorrunde dauerte vom 4. bis zum 7. November. Neun der 32 gesetzten Gruppenköpfe schieden bereits in der ersten Runde aus. Dazu gehörten:
 Alex Pagulayan (auf Platz 4 gesetzt)
 Mika Immonen (11)
 Rodney Morris (12)
 Niels Feijen (18)
 Jose Parica (23)
 Alex Lely (25)
 Chang Pei-Wei (26)
 Christian Reimering (28)
 Kunihiko Takahashi (29)

Finalrunde

Preisgelder

Weblinks 
 WPA World Pool Championship 2006 auf azbilliards.com

2006
Billardturnier auf den Philippinen
Poolbillardveranstaltung 2006
Sportveranstaltung in Pasay